Oyster River (engl. für „Auster-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Oyster River (Miramichi Inner Bay), Zufluss der Miramichi Inner Bay bei The Willows, New Brunswick
 Oyster River (Straße von Georgia), Zufluss der Straße von Georgia auf Vancouver Island, British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Oyster River (Little Bay), Zufluss des Ästuars Little Bay bei Durham, New Hampshire
 Oyster River (Long Island Sound, Middlesex County), Zufluss der Long Island Sound bei Saybrook Manor im Middlesex County, Connecticut
 Oyster River (Long Island Sound, New Haven County), Zufluss der Long Island Sound bei West Haven im New Haven County, Connecticut
 Oyster River (Nina Moose River), Nebenfluss des Nina Moose River im Superior National Forest, Minnesota
 Oyster River (St. George River), Nebenfluss des St. George River bei Thomaston, Maine

Oyster River ist der Name folgender Orte:
 Oyster River (British Columbia), Gemeinde auf Vancouver Island, British Columbia, Kanada